

Власьєвська — присілок, Верховське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Власьєвська — присілок, Спаське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область